Sophrosyne, genre d'Amphipodes, le seul de la famille des Sophrosynidae
 Sophrosyne (philosophie), en philosophie, ce qui permet toute maîtrise de soi, toute sagesse, toute modération
 (134) Sophrosyne, astéroïde de la ceinture principale